Numele Popea se poate referi la:

 Nicolae (Neagoe) Popea (1826, Hosszúfalu (Satulung, Săcele)  1908, Karánsebes (Caransebeș)), un episcop, istoric și cărturar român
 Ioan Popea (18391903)
 Elena Popea (1879, Brassó (Brașov)  1941, București), o pictoriță română

Vezi și 
 Popescu
 Papp

Nume de familie românești